Kindertheaterpreis steht für folgende Auszeichnungen:

 Deutscher Kindertheaterpreis
 Hamburger Kindertheaterpreis